koźlak – typ wiatraka

 Koźlak – osada w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie węgorzewskim, gminie Budry.
 koźlak – (potocznie) rodzaj grzyba z rodziny borowikowatych, zob. koźlarz
 koźlak – gatunek piwa
 Koźlak – marka piwa browaru Amber